OEL может значить:
 Оригинальная англоязычная манга, сокращённо OEL ()
 Oracle Enterprise Linux
 Органический светодиод
 Otto Energy Limited — австралийская компания
 Oxford English Limited